Максимович, Павел: Максимович, Павел Павлович (1816—1892) — общественный деятель.
 Максимович, Павел Петрович (1796—1888) — писатель.